Э́вери (Эйвери) () — английская фамилия.

 Эвери
 Эвери, Генри (1653—1699?) — английский пират.
 Эвери, Джеймс (1937—2009) — американо-немецкий пианист и дирижёр.
  (1824—1914) — американский политик.
 Эвери, Исаак (1828—1863) — американский плантатор и офицер армии Конфедерации.
 Эвери, Мильтон Кларк (1885—1965) — американский художник-модернист.
 Эвери, Освальд (1877—1955) — американский учёный, молекулярный биолог, один из авторов работы, доказавшей роль ДНК в передаче генетической информации.
 Эвери, Роджер (род. 1955) — американский сценарист, продюсер и кинорежиссёр.
 Эвери, Стивен (род. 1962) — американец, осуждённый за изнасилование и покушение на убийство, отсидевший 18 лет, прежде чем анализ ДНК оправдал его.
 Эвери, Эрик (род. 1965) — американский музыкант.

 Эйвери
 Эйвери, Джеймс (1945—2013) — американский актёр.
 Эйвери, Маргарет (род. 1944) — американская актриса и певица.
 Эйвери, Текс (1908—1980) — американский мультипликатор, режиссёр-мультипликатор, актёр озвучивания.
 Эйвери, Шон (род. 1980) — хоккеист.

 Эйвери — персонаж серии романов о Гарри Поттере.